Pianoconcert nr. 4 (Beethoven)
 Pianoconcert nr. 4 (Bentzon)
 Pianoconcert nr. 4 (Mozart)
 Pianoconcert nr. 4 (Prokofjev)
 Pianoconcert nr. 4 (Rachmaninov)
 Pianoconcert nr. 4 (Saint-Saëns)
 Pianoconcert nr. 4 (Rubinstein)
 Pianoconcert nr. 4 (Williamson)